

Biografia
Ha dedicato tutta la sua vita all'assistenza sociale. Ha subito sperimentato la sua capacità di analisi e di ragionamento per l'assistenza ai bisognosi; poi ha insegnato come professore di economia sociale presso il Simmons College School of Social Work per oltre un decennio, e ha continuato a contribuire alla professione attraverso la pubblicistica fino a oltre venti anni dopo il suo ritiro.

Opere
The Common Base of Social Work Practice, 1970

Collegamenti esterni

Assistenti sociali